Kramberger est un patronyme porté notamment par :

 Dragutin Gorjanović-Kramberger, géologue et archéologue croate ;
 Franc Kramberger, prélat catholique slovène ;
 Ivan Kramberger, inventeur, philanthrope et homme politique slovène ;
 Taja Kramberger, poétesse et historienne slovène.

Homonymie de patronyme slovène